White Hill kan syfta på följande:

 White Hill (kulle i Antarktis), en kulle i Antarktis
 White Hill (Nova Scotia), högsta punkten i Nova Scotia, Kanada